Эдуардо Родригес Вельце (; род. 2 марта 1956, Кочабамба) — боливийский политический деятель, президент страны в 2005—2006 годах, до этого был председателем Верховного суда Боливии.

Биография 
Родился в Кочабамбе в 1956 году. Имеет специальность адвоката и степень магистра государственного управления. Учился в колледже Сан-Агустин; изучал право в Университете Кочабамбы, а затем — в Гарвардском университете.

В 2005 году, после недель массовых народных волнений во главе с Эво Моралесом, президент Карлос Меса сложил свои полномочия. После отказа Орманди Диэса и Марио Коссио, соответственно председателей Сената и Палаты депутатов, занять пост президента в связи с давлением мятежников, власть возглавил Родригес Вельце, как председатель Верховного суда (судебной власти в стране). Он был назначен на пост главы государства для организации в течение года очередных выборов.

Во время правления Моралеса Родригеса Вельце обвинили в государственной измене из-за утилизации ракет (соответствующее решение было принято во время его пребывания на посту президента). Боливия приобрела около 30 единиц зенитно-ракетных комплексов HN-5 в Китае в 1990-х годах. К 2005 году эти комплексы устарели, и Родригес Вельце принял решение об их утилизации.

Обвинения сняты.

Представитель в суде ООН.

Примечания 

Политики XXI века
Правители XXI века
Юристы Боливии